Это статья о турнире по футзалу АМФ, о турнире по футзалу ФИФА см. Кубок Белоруссии по мини-футболу.

Кубок Республики Беларусь по футзалу — ежегодное соревнование футзальных клубов, организуемое Белорусской федерацией футзала. Проводится с 1992 года. Обладатель Кубка получает право представлять Республику Беларусь в розыгрыше Кубка УЕФС.

Действующим победителем турнира является брестский Меркурий-ГТК.

Финалы

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футзалу

Примечания

Ссылки 

 Чемпионат и Кубок Республики Беларусь по футзалу
 Официальный сайт Белорусской федерации футзала

Футбол в залах в Белоруссии
Беларусь
Футзал